Sabotage – szósty album grupy Black Sabbath. Został wydany w 1975 roku nakładem wytwórni Warner Bros.

Lista utworów

Twórcy 
 Ozzy Osbourne – wokal
 Geezer Butler – gitara basowa
 Tony Iommi – gitara
 Bill Ward – perkusja
 Gerald Woodruffe – instrumenty klawiszowe

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Black Sabbath
Albumy muzyczne wydane w roku 1975
Albumy Warner Bros. Records